Бітті може означати:

Топонім 
 Бітті () — муніципалітет в Італії.

Прізвище 
Бі́тті () — прізвище шотландського та ірландського походження. Відомі носії:
 Альфред Честер Бітті (; 1875—1968) — американський гірничий інженер і колекціонер.
 Папіруси Честера Бітті ()
 Бібліотека Честера Бітті ()
 Воррен Бітті (;  1937) — американський актор.
 Девід Бітті (; 1871—1936) — британський флотоводець, адмірал флоту (1919), Перший лорд Адміралтейства (1919—1927).
 Джеймс Бітті (;  1978) — англійський футболіст, нападник.
 Джек Бітті (; 1906—1981) — канадський хокеїст.
 Джон Бітті (;  1957) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1980).
 Енді Бітті (; 1913—1983) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ієн Бітті (;  1965) — британський актор.
 Нед Бітті (; 1937—2021) — американський актор театру і кіно.
 Пол Бітті (;  1962) — американський письменник та поет.
 Раян Бітті ();  1995) — американський співак.

Інше 
 2925 Бітті (2925 Beatty) — астероїд головного поясу, відкритий 7 листопада 1978 року.

Див. також 
 Рівняння Бітті — Бріджмена

Шотландські прізвища
Ірландські прізвища